Amanti folli (Une histoire d'amour) – film francese del 1933 diretto da Max Ophüls
 Amanti folli (Liebelei) – film tedesco del 1933 diretto da Max Ophüls